Scrimgeour ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Scrimgeour (1505–1572), schottischer Diplomat
 John Scrimgeour (1842–1917), schottischer Politiker
 Sam Scrimgeour (* 1988), britischer Ruderer

Siehe auch:
 Rufus Scrimgeour, fiktive Person, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane#Rufus Scrimgeour
 Scrymgeour